Редерланд () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Ельба-Ельстер.

Площа — 46,06 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Громади Бранденбургу